Lapis:
 Ляпис
 Философский камень ()

См. также 
Lapis Niger